Hrvatski otoci:
 Veliki Školj (Klek), otok uz zapadnu (vanjsku) obalu poluotoka Kleka, oko njega se spore BiH i Hrvatska
 Veliki Školj (Mljet), kod Saplunare na Mljetu
 Planjak (Mljet) (Veliki Školj), uz sjevernu obalu Mljeta, na ulazu u Prožursku luku
 Molunat (otok) ili Veli Školj, otok kod naselja Molunat
 Veli Školj (Pakoštane), otok ispred naselja Pakoštane
 Veli Školj (Pelješac), otok u Malostonskom zaljevu
 Veli Školj (Ugljan), otok uz zapadnu obalu Ugljana
 Veli Školj (Funtana), otok zapadno od Funtane
 Veliki Školj (Malostonski zaljev), u dnu Malostonskog zaljeva
 Veli Školj (Paški zaljev), hrid u Paškom zaljevu
 Veli Školj (Šolta), u uvali Tatinja na južnoj strani Šolte